Лангерринген () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Швабия в районе Аугсбург. Подчиняется управлению Лангерринген.  Население составляет 3772 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 42,10 км². Официальный код  —  09 7 72 170.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии